Wretch — дебютный полноформатный студийный альбом американской дезерт-рок-группы Kyuss, выпущенный в сентябре 1991 года. Альбом примечателен своим необычным саундом, который далеко не всегда воспринимается позитивно; релиз сопровождался критикой, а СМИ и публика проигнорировали его.

Список композиций

Над альбомом работали 
Kyuss
 Брэнт Бьорк — ударные
 Джон Гарсия — вокал
 Джош Хомме — гитара
 Ник Оливери — бас
 Крис Кокрелл — бас (4 и 6 треки)

Дополнительный персонал
 Рон Кроун (Ron Krown) — продюсер
 Катерина Энни (Catherine Enny) — продюсер
 Kyuss — продюсер
 Крис Фурман (Chris Fuhrman) — микширование
 Миахель Микулка (Michael Mikulka) — микширование
 Кэрол Хиббс (Carol Hibbs) — мастеринг
 Харлан Вильямс (Harlan Williams) — дизайн
 All Songs Cacti Music (BMI)

Примечания 

Дебютные альбомы 1991 года
Альбомы стоунер-рока
Альбомы Kyuss